Выборы в Европарламент в Финляндии (2004) (, ) — выборы в Европарламент, прошедшие в Финляндии 13 июня 2004 года.

Результаты

Примечания 

13
2004 год в Финляндии
Финляндия